Lunde Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Lunde Kirke (Nordfyns Kommune) – en kirke i Lunde Sogn i Nordfyns Kommune
 Lunde Kirke (Svendborg Kommune) – en kirke i Lunde Sogn i Svendborg Kommune
 Lunde Kirke (Varde Kommune) – en kirke i Lunde Sogn i Varde Kommune